Пустельга́:
Птицы
 Пустельга — название нескольких видов птиц рода Сокол ().

Корабли
 Пустельга (галера, 1720)
 Пустельга (галера, 1729)
 Пустельга (галера, 1773)

Другое 
 «Пустельга» — российский художественный фильм 1992 года.
 «Пустельга» — российский беспилотный летающий аппарат.

Примечания